Месолонгион может означать:

 Месолонгион — город.
 Месолонгион (дим) — община (дим).
 Месолонгион (озеро) — озеро (лагуна).